Ма́йта Ка́пак (, ) — Инка Капак (около 1290), четвёртый правитель государства инков.

Происхождение 

Представитель династии Урин Куско, сын и наследник Льоке Юпанки, отец пятого Инки Капак Юпанки.

Биография 

Легенды характеризуют его как великого воина, подчинившего территории до озера Титикака, Арекипы, и Потоси, хотя территория его княжества все еще ограничивалась долиной Куско. Также, его военным достижением было покорение алькависа (, ) — другого племени в долине.

Семья 

Жена Майта Капака — Мама Танкарий Ячий ().

Библиография

Ссылки 

 Майта Капак, или рождение народа

Сапа Инки
История Перу
Персоналии по алфавиту
Правители Америки XIII века
Правители Америки XIV века